Акри́л — разговорное название полимеров на основе акриловой и метакриловой кислот. Это может быть синтетическое волокно, краска на основе дисперсии акрилового полимера, конструкционный (в том числе, прозрачный) пластик и т. д. Материал, называемый в русском языке «оргстекло», иногда на бытовом уровне называется так же «акрил» (вследствие перенимания из английского языка, где он называется акрилом или акриловым стеклом ()). Но чаще всего это название относится к синтетическому волокну.

История 

Впервые акриловое волокно было произведено американской компанией Дюпон. В 1940-х годах фирма активно занялась разработкой нового типа волокна, и в 1948 году был получен первый материал, получивший название орлон. Он составил отличную конкуренцию популярному тогда нейлону, но очень трудно поддавался окрашиванию. Продолжив дальнейшие разработки, компания в 1952 году получила долгожданный материал, не уступающий по качествам орлону, и при этом окрашивающийся без каких-либо проблем. Назвали его — акрил.

Применение 
Разнообразие видов и переплетений даёт огромные возможности для создания самых невероятных вещей. Помимо одежды, акрил используется для домашнего текстиля, однако акриловые волокна очень сильно скатываются и портят внешний вид изделия. Из него получаются красивые уютные пледы и покрывала, а также всевозможные декоративные элементы. Акрил используется для детских товаров, например, пошиве мягких игрушек и гипоаллергенных вещей.  Используются такие полотна и для обивки мебели, но в этом случае желательно, чтобы в состав входили и «армирующие» нити, обеспечивающие повышенную прочность.

Прозрачный пластик (акрил) используют при изготовлении различных изделий, например, акриловых ванн.

Также составы на основе акрила нашли свое применение в строительстве. На его основе производятся герметики, краски, шпаклёвки, грунтовки для подготовки стен и средство для реставрации ванн (наливной акрил). Чаще всего цвет таких составов белый.

См. также 
 Полиакрилонитрил
 Полиакрилаты и воднодисперсные краски на их основе
 Полиметилметакрилат (органическое стекло)

Примечания

Ссылки 
 Акрил: что такое акрил?
 Ткань акрил — преимущества и недостатки ткани и ниток

Полимеры